

События 
 Консулы Имп. Цезарь М.Аврелий Антонин А. и Имп. Цезарь М.Аврелий Север Александр А.. Консул-суффект Гордиан.
 Убийство Антонина и его матери преторианцами. Императором провозглашён Александр.
 222—235 — Император Рима Александр Север, Марк Аврелий (208 (206)-235). Считался внебрачным сыном Антонина Каракаллы и Юлии Соэмии.
 Восстановлены исконно римские обряды. Чёрный камень отправлен обратно в Эмесу. Префектом претория становится Ульпиан (170—228). Реально страной правят мать Александра Юлия Соэмия и бабушка Юлия Меса. Проконсулом Африки назначен Гордиан.
 222—230 — Папа римский св. Урбан I.
 Сунь Цзянь создаёт государство У на юго-востоке. Девиз «Земля и Удобство».
 222—252 — Император У Сунь Цюань.

Скончались 
 Каликст I (папа римский)

См. также